«Михайловский дворец» может иметь несколько значений, среди них:

 Михайловский дворец — место размещения Русского музея
 Мало-Михайловский дворец — дворец великого князя Михаила Михаловича на Адмиралтейской набережной в Петербурге
 Ново-Михайловский дворец — великокняжеский дворец на Дворцовой набережной в Петербурге
 Михайловский замок — дворец императора Павла I, он же Инженерный замок

См. также 
 Дворцы Санкт-Петербурга
 Михайловский